Wiedeburg ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Tobias Wiedeburg (1647–1717), deutscher evangelischer Theologe
 Johann Bernhard Wiedeburg (1687–1766), deutscher evangelischer Theologe und Astronom
 Matthias Christoph Wiedeburg (1690–1745), deutscher Komponist
 Friedrich Wiedeburg (1708–1758), deutscher Rhetoriker, Historiker und Staatsrechtler
 Michael Johann Friedrich Wiedeburg (1720–1800), deutscher Musiker
 Basilius Christian Bernhard Wiedeburg (1722–1758), deutscher Mathematiker und Astronom
 Christian Just Wiedeburg (1727–1804), deutscher Jurist und Regierungsbeamter
 Johann Ernst Basilius Wiedeburg (1733–1789), deutscher Physiker und Astronom
 Friedrich August Wiedeburg (1751–1815), deutscher Pädagoge
 Justus Theodor Wiedeburg (1782–1822), deutscher Gymnasialdirektor
 Karl Albrecht Wiedeburg (1788–1812), deutscher Naturwissenschaftler

Wideburg ist der Familienname folgender Personen: